Валерия — имя нескольких христианских святых:
 Валерия Африканская, мученица Африканская, память 31 марта. Пострадала вместе с Анесием.
 Валерия Медиоланская, мученица Миланская, память 28 апреля.
 Валерия Палестинская (Кесарийская), православная мученица, память 6 июня, 7 июня ст.ст.. Пострадала вместе с Кириакией и Марией.
 Валерия Лиможская (Аквитанская), мученица Лиможская, память 9 декабря.
 Валерия Римская (+ 303 или 314), римская принцесса, мученица, дочь императора Диоклетиана, пострадала с матерью, царицей Александрой, память 23 апреля.

См. также 
 Валерий (святой)

Примечания